IPT steht für:
 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft
 Inductive Power Transfer, drahtlose Energieübertragung
 Implizite Persönlichkeitstheorie, Konzept in der Psychologie
 Interpersonelle Psychotherapie, Kurzzeit-Psychotherapie
 Integriertes psychologisches Therapieprogramm für schizophren Erkrankte
 IP-Telefonie, Internet-Protokoll-Telefonie
 isolierte Pankreastransplantation, siehe Pankreastransplantation #Transplantation nach Kategorie
 Instituto de Pesquisas Tecnologicas, brasilianischer Flugzeughersteller
 IPT-0 Bichinho, brasilianisches Leichtflugzeug
 IPT-1 Gafanhoto, brasilianischer Schulgleiter
 IPT-2 Aratinga, brasilianisches Segelflugzeug
 IPT-7 Junior, brasilianisches Leichtflugzeug
 Williamsport Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Williamsport (Pennsylvania), Lycoming County, Pennsylvania

Abkürzung